Виктор Петрович Ленчинский (1 октября 1926, поселок Байрак, теперь Харьковского района Харьковской области — , город Черновцы) — советский партийный деятель, председатель Черновицкого облисполкома. Депутат Верховного Совета УССР 8—11-го созывов. Член Ревизионной комиссии КПУ (1981—1986).

Биография 
Окончил 7-летнюю школу, работал рабочим.

С сентября 1943 года — в рядах Красной армии, артиллерист. Участник Великой Отечественной войны.

С 1950 г. — рабочий, мастер смены, начальник цеха Харцызского завода пищевых концентратов Сталинской области.

Член КПСС с 1954 года.

Окончил Киевский политехнический институт.

В 1958—1961 г. — мастер, инженер-конструктор, руководитель группы конструкторов Луганского тепловозостроительного завода.

В 1961—1965 г. — заместитель заведующего отделом Луганского городского комитета КПУ; заведующий отделом Черновицкого областного комитета КПУ.

В 1965—1966 г. — заместитель председателя исполнительного комитета Черновицкого областного совета депутатов трудящихся.

В 1966—1970 г. — секретарь Черновицкого областного комитета КПУ.

В 1970—1973 г. — 2-й секретарь Черновицкого областного комитета КПУ.

В июне 1973 — апреле 1990 г. — председатель исполнительного комитета Черновицкого областного совета народных депутатов.

С 1990 года — на пенсии.

Звание 
 младший сержант

Награды 
 орден Отечественной войны 1-й ст. (1985)
 медали

Ссылки 
 

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Председатели Черновицкого облисполкома
Персоналии по алфавиту
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС